Business & Diplomacy versteht sich als „Magazin für Außenpolitik, Wirtschaft & Lebensart“ und richtet sich an Diplomaten, Politiker und Führungskräfte aus der Wirtschaft. Es wurde 2008 durch den Journalisten und Verleger Frank Schüttig gegründet und seitdem von ihm herausgegeben. Es erscheint vierteljährlich bei Diplomat Media in Berlin und hat eine Auflage von 10.000 Exemplaren.

Die durch eine Redaktion und Korrespondenten unterstützten Chefredakteure sind Frank Schüttig und Rainer Schubert. Dem Beirat gehören Ann-Katrin Bauknecht, Wolf-Ruthart Born, Klaus E. Goehrmann, Jürgen Hogrefe, Jürgen Holz, Wolfgang Ischinger, Stefan Liebing, Friedbert Pflüger, Bernhard von der Planitz, Helene Rang, Eberhard Sandschneider, Daniela Schwarzer, Regine Sixt und Volker Treier an.

Das Magazin veröffentlicht monatlich einen elektronischen Rundbrief. Mit Unterstützung der Siemens AG und der BMW Group wird außerdem ein Onlinelexikon zu ausländischen Botschaften in Deutschland angeboten.

Weblinks 
 Website von Business & Diplomacy
 Website „Botschafter in Berlin“

Politische Zeitschrift (Deutschland)
Wirtschaftsmagazin (Deutschland)
Außenpolitik
Globalisierung
Zeitschrift (Berlin)
Ersterscheinung 2008
Mehrsprachige Zeitschrift
Deutschsprachige Vierteljahreszeitschrift
Englischsprachige Vierteljahreszeitschrift